Surányi László (1915–1997) diplomata, újságíró, bélyeggyűjtő
 Surányi László (1923–?) kétszeres magyar bajnok labdarúgó (WMFC Csepel)
 Surányi László (1949)  matematikus, filozófus, zene-, művészet- és irodalomesztéta, műfordító